Во́лго — озеро в Селижаровском, Осташковском и Пеновском районах Тверской области России, в 25 км к югу от Осташкова, крупнейшее в системе Верхневолжских озёр на Валдайской возвышенности, четвёртое и последнее из группы озёр, через которое проходит верхнее течение реки Волги, зарегулировано Верхневолжским бейшлотом. Высота над уровнем моря — 206,5 м.

Два озера Волго (Волго-I, Волго-II), соединённые протокой у Большого и Малого Лохово, вытянуто с запада на восток на 40 км, ширина озёр до 4 км, средняя глубина 2 м, площадь водной поверхности озёр 61 км². Озеро Волго в результате постройки Верхневолжского бейшлота существенно изменило свои границы. Прежде длина его была 7 км, ширина — до 2 км. Сейчас Волго раскинулось от деревни Волга (Тухачёво), на западе до посёлка Селище на востоке. Между озёрами Пено и Волго (около 30 км) река Волга представляет собой разлив, то расширяющий, то сокращающий свои границы. Южные берега Волго более возвышенные, северные — более низменные. В некоторых местах по высоким берегам видны выходы известняков. Из-под известняков нередко бьют ключи — так называемые «кипятки» с водой-«здоровцом», температура которой круглый год равняется 6 °C. В районе деревень Колобово, Польки и Починок озеро образует три большие луки.

В западной части у Пено в Волго-I с юга впадают реки Плотиченка и Жукопа. На северном берегу Волго-I (длина 19 км) деревни Кустынь и Занепречье. В протоку между озёрами с юга впадают реки Леменка и Большая Дубенка, с севера — река Коча.

По северному берегу Волго-II (длина 21 км, ширина до 3 км) два больших залива. Почти в центре озера поднимается остров Белый Плав. Северные берега озера низменные, часто затопляются при разливе. По берегам Волго-II расположены деревни Ясенское, Починок, Завирье, Польки, Лапино, Волга (Тухачёво), Девичье, Колобово, Бор, Казаково. В месте, где река Волга вытекает из Волго-II, расположен посёлок Селище.

Уровень воды в озере в зависимости от режима Верхневолжского бейшлота (плотины, расположенной в 5 км ниже места вытекания Волги из озера Волго) может значительно колебаться.

На северном берегу озера Волго многослойные стоянки Подол III, Баранова Гора, Ланино 1.

Примечания

Ссылки 
 

Верхневолжские озёра
Озёра Пеновского района
Озёра Осташковского городского округа
Селижаровский район
Озёра Тверской области